Phillip Island bezeichnet:

 Inseln in Australien:
 Phillip Island (Victoria)
 Phillip Island (Norfolkinsel)

 die Motorsport-Rennstrecke Phillip Island Circuit

Siehe auch:
 Phillips Island